A Confederação Brasileira de Surdos ('tmnc) é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objectivo a educação da criança surda, bem como, a instrução do indivíduo surdo, para a sua plena inclusão na sociedade ouvinte e no mercado de trabalho.

Ligações externas e referências
Site Oficial

Instituições para surdos
Educação no Brasil